Die UEFA U-17 Europameisterschaft der Frauen (englisch: UEFA Women's UNDER17 Championship) ist ein Wettbewerb für europäische Nationalmannschaften für Frauen unter 17 Jahren. Der Wettbewerb, der jährlich durch die UEFA organisiert wird, wurde erstmals in der Saison 2007/2008 in Turnierform ausgespielt. Außerdem dient der Wettbewerb alle zwei Jahre als Qualifikation zur U-17 Weltmeisterschaft der Frauen.

Geschichte 
Bei seiner Sitzung am 22. Mai 2006 in Gleneagles, nördlich von Glasgow in Schottland, genehmigte das UEFA-Exekutivkomitee die Einführung einer U-17-Fußball-Europameisterschaft für Frauen ab der Saison 2007/08. Man reagierte damit auf die Einführung der U-17-Weltmeisterschaft durch die FIFA. Die erste Endrunde mit 4 Mannschaften fand in der Zeit vom 20. bis 23. Mai 2008 in Nyon (Schweiz) am Sitz der UEFA statt. Sieger wurde Deutschland durch einen 3:0-Sieg über Frankreich. Auch die folgenden 5 Turniere fanden in Nyon statt. Ab der Saison 2013/14 qualifizieren sich 8 Mannschaften für die Endrunde, die nun auch jeweils in einem anderen Gastgeberland (2013/14: England, 2014/15: Island, 2015/16: Belarus) ausgetragen wird.

Modus 
Der Wettbewerb wird in drei Phasen ausgetragen. Zunächst gibt es zwei Qualifikationsrunden. In jeder Qualifikationsrunde werden Gruppen zu je vier Mannschaften gebildet, von denen eine Nation als Ausrichter fungiert. Innerhalb der Gruppen spielt jede Mannschaft einmal gegen jede andere. In der ersten Runde kommen die Gruppensieger und -zweiten sowie die vier besten Gruppendritten weiter. Bei der Ermittlung der besten Gruppendritten werden allerdings nur die Ergebnisse gegen den Gruppensieger und -zweiten berücksichtigt.

In der zweiten Qualifikationsrunde wurden bis 2013 vier Gruppen zu je vier Mannschaften gebildet, die ebenfalls in Turnierform gegeneinander spielten. Die vier Gruppensieger erreichten das Endturnier. Bei der Endrunde wurden zunächst zwei Halbfinals ausgespielt. Die Halbfinalsieger spielten dann im Finale den Europameister aus. Die Halbfinalverlierer spielten um Platz 3.

Seit der Saison 2013/2014 wird die Endrunde mit 8 Teilnehmern ausgetragen und dann jeweils in einem anderen Land, deren Mannschaft dann automatisch qualifiziert ist. Da auch die Zahl der gemeldeten Mannschaften zunahm, wurde auch die Zahl der Qualifikationsgruppen der beiden Phasen erhöht. Zudem können die besten Mannschaften gemäß UEFA-Koeffizient Freilose für die zweite Qualifikationsrunde erhalten, z. B. Spanien für 2017. So hatten für die Austragung 2017 bereits 45 Mannschaften plus Gastgeber gemeldet, von denen 44 in der ersten Qualifikationsrunde in elf und 24 in der zweiten Qualifikationsrunde in sechs Gruppen antraten, von denen die sechs Gruppensieger und der beste Gruppenzweite die Endrunde erreichten.  Bei der Endrunde spielen die acht teilnehmenden Mannschaften zunächst in zwei Vierergruppen aus denen sich die Gruppensieger und -zweiten für das Halbfinale qualifizieren. Ab da wird wie vor 2014 verfahren. Das Spiel um Platz 3 findet seitdem aber nur noch statt wenn dieses Turnier auch als Qualifikation für die alle zwei Jahre stattfindende U-17-Weltmeisterschaft dient, da sich der Dritte neben den beiden Finalisten für die WM qualifiziert.

Erstteilnahmen 
Bei den 13 bislang ausgetragenen Endrunden der U-17-Europameisterschaft gab es insgesamt zwanzig unterschiedliche Teilnehmer. Die nachfolgende Übersicht zeigt, bei welcher Endrunde welches Land erstmals teilnahm. Anzahl der Teilnehmer in Klammern.

Die Turniere im Überblick

Rangliste 

Anmerkung: HF = Aus im Halbfinale, kein Spiel um Platz 3

Ewige Tabelle 
Diese Aufstellung fasst die Ergebnisse aller Europameisterschaften zusammen. Spiele, die nach Elfmeterschießen entschieden wurden, werden als Unentschieden mit dem Stand nach Ende der Verlängerung gewertet. Die Tore im Elfmeterschießen dienen nur zur Ermittlung des Siegers.

(Stand: 15. Mai 2022)

Torschützenköniginnen / Auszeichnungen 

Beste Torschützin in Qualifikation und Endrunde: Nikita Tromp (Niederlande) 27 Tore 2018/19

Varia

Trivia 
 Der höchste Sieg gelang Italien in der ersten Qualifikationsrunde 2009/10 beim 27:0 gegen Georgien. Den höchsten Sieg in einer EM-Endrunde erreichte England mit 12:0 gegen Belarus (2016, Gruppenphase).
 Die meisten Tore in einem Spiel erzielten die Niederländerin Vivianne Miedema (2012) und die Dänin Signe Bruun (2014, beide bei einem 11:0-Sieg gegen Kasachstan) mit jeweils acht Treffern.
 Kyra Malinowski aus Deutschland ist die einzige Spielerin, der in der Endrunde fünf Tore in einem Spiel gelangen (im EM-Finale 2009 gegen Spanien).
 Mit 10.219 Zuschauern waren die meisten Fans beim Eröffnungsspiel der Europameisterschaft 2017 zwischen Tschechien und Frankreich in der Doosan Arena in Pilsen.

Einzelnachweise